Constantin  est empereur romain de 306 à 337.
 Constantin  est patriarche de Constantinople de 675 à 677.
 Constantin  est pape de 708 à 715.
 Constantin  est roi d'Écosse de 863 à 877.
 Constantin  est seigneur de Bartzeberd et de Vahka (Cilicie arménienne) de 1095 à 1102.
 Constantin  d'Arborée Juge du Judicat d'Arborée vers 1126-1131.
 Constantin  est patriarche de Kiev de 1156 à 1159.
 Constantin  Bardzabertsi est catholicos de l'Église apostolique arménienne de 1221 à 1267.
 Constantin  est tsar de Bulgarie de 1257 à 1277.
 Constantin  est roi d'Iméréthie de 1293 à 1327.
 Constantin  roi de Géorgie de 1405 à 1412.
 Constantin  (Zara Yaqob) est négus d'Éthiopie de 1434 à 1468.
 Constantin  est roi de Kakhétie en 1605.
 Constantin  est prince du Moukhran de 1659 à 1667.
 Constantin  est prince de Valachie de 1654 à 1658 et prince de Moldavie en 1659, puis en 1661.
 Constantin  est roi des Hellènes de 1913 à 1917, puis de 1920 à 1922.

Voir aussi